Ilarion Voinea (n. 1948) este un sculptor român contemporan.

Între anii 1968 – 1969 a urmat Facultatea de Arte Plastice a , iar intre 1969–1973 Facultatea de Arte Plastice, secția Sculptură, Institutul de Arte Plastice și Decorative „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca.

Studii academice 
1968 - 1969 - Facultatea de Arte Plastice a IP3 Cluj;

1969 - 1973 - Facultatea de Arte Plastice, secția Sculptură, Institutul de Arte Plastice și Decorative „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca;

2000 - 2008 - Doctorand la Universitatea din Oradea cu lucrarea Civilizația românească a lemnului.

Activitate profesională 
1973 - 2012 - Profesor de Sculptură la Școala Populară de Artă;

1976 - Obține Definitivatul;

1979 - Obține gradul II;

1983 - Obține gradul I;

1986 - 1987 - Studii documentare, Ravenna, Italia;

1990 - 1991 - Lector Univ. la Academia de Arte Plastice, Cluj-Napoca;

1991 - 1992 - Restaurare studii și documentare, Viena, Austria;

1998 - 2006 - Conferiențiar Univ. Drd. la Facultatea de Arte Vizuale a Universității din Oradea;

2003 - Restaurare componente artistice - Poarta I a Cetății Alba-Iulia.

Expoziții de grup 
1975 - Expoziții republicane de tineret, Pitești, Argeș;

1975, 1989 - Expoziții republicane, București;

1976 - Expoziții republicane de tineret, București;

1985, 1988, 1990, 1993, 2003 - Dantesca, Ravenna, Italia;

1986 - Expoziții naționale de Sculptură Mică, București;

1989 - Expoziție de miniatură, Toronto, Canada;

1991 - Expoziții naționale de Sculptură Mică, Arad;

1991, 1992- Expoziție de caricatură, Yomiuri, Japonia;

1998 - Expoziția de sculptură românească în lemn, Cluj-Napoca;

2001 - 2004 - Cultural Exchanges Exhibition Japan - Romania, Tokyo, Japonia;

2002 - Brâncușiana, ediția I, Târgu-Jiu;

2005 - Bienala Internațională de Arte Plastice Contemporane, Arad;

        - Art Universitaria, Arad;

2006 - Expoziție de desen, Bistrița;

         - Concursul de design pentru Parcul Olimpic din Beijing, Beijing, China;

2007, 2011, 2013 - Bienala Meeting Point, Arad;

2008 - Alcătuiri, Cluj-Napoca;

2009 - De la Castel la Muzeu, Timișoara;

2014 - Bastionul Croitorilor, Cluj-Napoca.

Simpozioane 
1997 - Simpozionul internațional de sculptură „G. Apostu”, Bacău;

1998 - Simpozionul național de Sculptură și Pictură, Sângeorz-Băi, Bistrița-Năsăud;

2001 - Simpozionul internațional de sculptură „C. Brâncuși”, Târgu-Jiu;

2003 - International Symposium of Sculpture „Carlos III”, Fuente Palmera, Spania;

2006 - Simpozionul de sculptură „Ion Irimescu”, Bistrița;

        - Simpozionul internațional de sculptură figurativă „Proiect 2000”, Drăgășani, Vâlcea;

2007, 2011 - Simpozionul de Sculptură Mică „Vârsta bronzului”, Cluj-Napoca;

2008 - Simpozionul internațional de sculptură „Dunărea și Dobrogea creștină”, Dervent, Constanța;

         - Tabăra internațională de sculptură, Zeicani, Hunedoara;

2009, 2013 - Simpozionul de Sculptură Mică „Vârsta bronzului”, Cluj-Napoca;

2010 - Simpozionul Internațional „Masa”, Sângeorz-Băi, Bistrița-Năsăud;

2012 - Simpozion Internațional de Sculptură, Brinon-sur-Beuvron, Franța.

Lucrări monumentale
 Avram Iancu, Turda, Cluj;
 Amza Pellea, Mihai Viteazu, Monumentul Eroilor, Băilești, Dolj;
 Alexandru Ioan Cuza, Episcop Ioan Bob, Romulus Vuia, Ion Creangă, Onisifor Ghibu, Octavian Goga, Emil Isac, Woodrow Wilson, Alexandru Vaida-Voevod, Sigismund Toduță etc., Cluj-Napoca;
 Neculae Stănciou, Romos, Hunedoara;
 Gheorghe Pop de Băsești, Cehu Silvaniei, Sălaj;
 Tristan Tzara, Pt. Sao Paolo, Brazilia;
 Mihai Eminescu, Apateu, Ungaria;
 Marele ritual, Bacău;
 Toaca, Târgu-Jiu;
 Dante coborând spre înălțare, Fuente Palmera, Spania;
 Niculae Stăncioiu, Romos, Hunedoara;
 Yitzhak Rabin, Brașov;
 Eugen Barbu, București;
 Tiberiu Morariu, Salva, Bistrița-Năsăud;
 Mihai Eminescu, Apateu Român, Ungaria;
 George Pomuț, Gyula, Ungaria;
 Altar, Bistrița;
 Solemnitate, Drăgășani, Vâlcea;
 Monumente ale Eroilor, Zimbor, Sălaj; Ocoliș, Alba; Bucea, Cluj;
 Alexandru Bohățiel, Vultureni, Cluj;
 Monumentul Eroilor, Ocoliș, Alba;
 Monumentul Eroilor, Bucea, Cluj;
 Alexandru Vaida Voevod (placă comemorativă), Brașov;
 Mircea Luca, Cluj Cluj-Napoca.

Premii și distincții 
1975 - Premiul ziarului Făclia, Cluj-Napoca;  
1977 - Premiul Cântarea României;  
1985 - Medalia de Aur la Bienala de Sculptură Dantesca, ediția a VII-a, Ravenna, Italia;  
1988 - Medalia de Aur la Bienala de Sculptură Dantesca, ediția a IX-a, Ravenna, Italia;  
2003 - Premiul Național pentru Sculptură al Fundației România Mare;  
2004 - 
2005 - Cetățean de Onoare al municipiului Băilești;  
2006 - Premiul de nominalizare la Concursul de Design pentru Parcul Olimpic din Beijing;  
2008 - Diplomă obținută la Olimpiada „Meșteșuguri artistice tradiționale”, Sibiu;  
2009 - Nominalizare Marele Premiu „Meeting Point”, Arad.

Note

Nașteri în 1948
Sculptori români
Artiști români în viață